Dispensatorium ist der (verkürzte) Titel von:

 Dispensatorium pharmacorum omnium, quae in usu potissimum sunt (genannt auch Dispensatorium Norimbergense, „Nürnberger Dispensatorium“). Nürnberg 1546, von Valerius Cordus.
 Dispensatorium pro pharmacopoeis Viennensibus in Austria 1570. Wien 1570, von einem Kollegium von Wiener Ärzten, siehe Arzneibuch#Geschichte